Ху́хтала () — финская фамилия. Известные носители:

 Хухтала, Вяйнё (род. 1935) — финский лыжник.
 Хухтала, Микко (род. 1952) — финский борец греко-римского стиля.